, griechisch  [] (ausgesprochen also ), „(Sohn oder Tochter) des Zyprers“ ist der Familienname folgender Personen:

Andros Kyprianou (* 1955), zypriotischer Politiker
Demetris Kyprianou (* 1984), zypriotischer Badmintonspieler
Evi Kyprianou (* 1981), zypriotische Badmintonspielerin
Markos Kyprianou (* 1960), zypriotischer Politiker und EU-Kommissar
Spyros Kyprianou (1932–2002), griechisch-zypriotischer Politiker, Präsident der Republik Zypern